Списък на френските танкове.

 Schneider C.A.1
 St.Chamond M16
 St.Chamond M17
 Renault FT17
 Renault AMR-33 VT
 Renault AMR-35 ZT
 Renault AMC-34
 Renault AMC-35
 Renault R-35
 Renault R-40
 Renault D1B
 Renault D2
 Renault Char B1
 Renault Char B1bis
 Somua S-35
 FCM-36
 Hotchkiss H-35
 Hotchkiss H-38
 Hotchkiss H-39
 Char 2C